Macroscelesia är ett släkte av fjärilar. Macroscelesia ingår i familjen glasvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glasvingar
Macroscelesia